Дженералз:

Спортивные клубы

Американский футбол 
 Нью-Йорк Дженералз — американский футбольный клуб NPSL
 Нью-Джерси Дженералз — американский футбольный клуб USFL

Баскетбол 
 Вашингтон Дженералз — американская баскетбольная команда

Хоккей с шайбой